Pułki dragonów noszące numer „10”:

Wojska Polskiego
 10 Pułk Dragonów (1944–1947)

Austro-węgierskie
 10 Lekki Pułk Dragonów (1798–1802) → 3 Pułk Szwoleżerów (1802–1850) → Galicyjski Pułk Ułanów Nr 8 (1851–1918)
 10 Pułk Dragonów (1867–1873) → 15 Pułk Huzarów
 10 Pułk Dragonów (1873–1918)

Niemiecki
 10 Pułk Dragonów im. Króla Saksonii Alberta (Wschodniopruski) – sformowany 27 września 1866; stacjonował w Olsztynie (Allenstein); przydzielony do XX Korpusu

Francuski
 10 Pułk Dragonów – w 1919 na jego bazie sformowany został polski 4 Pułk Szwoleżerów

Rosyjski
 10 Nowogródzki Pułk Dragonów (ros. Новгородский 10-й драгунский полк) 1811–1917